Вулиця Енергетична — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Енергетична — вулиця у Вінниці.
 Вулиця Енергетична — вулиця у Дніпрі.
 Вулиця Енергетична — вулиця у Львові.
 Вулиця Енергетична — вулиця у Муроване.
 Вулиця Енергетична — вулиця у Полтаві.
 Вулиця Енергетична — вулиця у Тернополі.
 Вулиця Енергетична — вулиця у Харкові.
 Вулиця Енергетична — вулиця у Чернівцях.
 Вулиця Енергетична — вулиця у Шумську.

Вулиці